Таллинский пассажирский порт, порт Ва́наса́дам () — морской порт, расположенный в центре Таллина, Эстония. С позднего средневековья до конца XX века являлся крупнейшим торговым портом на территории Эстонии. Обслуживает регулярные рейсы паромов в Хельсинки, и Стокгольм, также осуществляет нерегулярные рейсы в другие порты Европы. 

Порт управляется государственной корпорацией Порт Таллина.

Описание 
Городской порт является одним из пяти портов государственного предприятия Порт Таллина. Является крупнейшим пассажирский портом Эстонии и является достаточно загруженной гаванью по мировым стандартам (в 2019 году порт обслужил 10,64 млн пассажиров).

В порту действуют три пассажирских терминала (A, B и D), общая протяженность его причалов составляет 4,2 километра. 
Протяженность причала порта предназначенного для круизных судов составляет 339 метров; его строительство было завершено весной 2004 года, стоимость составляла более 80 млн крон.
В порт могут заходить суда максимальной длиной 340 метров, шириной 42 метра и осадкой 10,7 м. 

Число пассажиров круизных судов проходящих через порт имеет положительную динамику на протяжении 12 лет подряд (до 2019 года), в том числе за счет сотрудничества с Таллинским аэропортом. 
Для того чтобы справиться с этим количеством и растущими объемами круизных судов, прибывающих в Таллин, в мае 2013 года Таллинский порт приступил к строительству новой причальной набережной рядом с существующей пристанью круизных судов в Старом городском порту. Общая длина причала, построенного эстонским филиалом литвийской BMGS (общая стоимость проекта составила 9,34 млн евро), составляет 421 метр. С помощью новой набережной Таллинский порт может швартовать круизные суда длиной до 340 метров, шириной до 42 метров и осадкой до девяти метров. 

В состав Старой гавани Таллина входит также созданная в 2010 году новая пристань для прогулочных судов — Старая городская гавань.

Регулярные рейсы

История 

Морская торговля через Ревель проходила начиная с 13 века, город входил в Ганзейский союз. В конце 17 века в порту Ревеля имелся мол длиной около 300 м, начинавшийся возле Морских ворот городской крепости и шедший далее в восточном направлении. В конце 17, начале 18 века мол был удлинён, образовав Купеческий мост. В 1713 году по указанию Петра I генерал-адъютанту Девиеру и инженер генерал-майору Люберасу было поручено соорудить ревельскую гавань. Был построен западный больверк и образована Военная гавань.

На 1797 год в порту имелось два причала — Купеческий мост и Западный больверк. Купеческий мост был деревянным на сваях, длиной около 300 м и шириной 12 м. Западный больверк был сооружён из ряжей, заполненных камнями и имел ширину 14 м. В начале 19 века был сооружён Северный больверк в виде волнолома, образовав Новую военную гавань. Ещё один небольшой волнолом был построен между Западным и Северным больверками, в начале 1850 году его соединили с Западным больверком. В последнем был сделан проход шириной 23 м для судов, а образовавшийся в результате волнолом стал называться Южным больверком. В конце 1840-х годов был возведён Восточный больверк в виде волнолома, тем самым Новая военная гавань была ограждена от волнения со всех сторон. В те же годы для защиты акватории порта от наносов, в юго-восточной части акватории порта из ряжей в был сооружён защитный мол длиной 550 м и шириной 2 м. В 1850-1855 годах рядом был сооружён деревянный мол — мост Виктории длиной 680 м. В 1860-е годы на 75 метров был удлинён Купеческий мост .

Балтийская железная дорога в 1870 году была проложена в порт, соединив его с российской сетью железных дорог и обеспечив быструю транспортную связь порта с центральной Россией. Подключение порта к железнодорожной сети страны сильно увеличило его товарооборот, в значительной степени за счёт перераспределения части грузов с петербургского порта в порт Ревеля. Ревельский порт в то время мог принимать суда с большей осадкой и был закрыт для навигации зимой, во время ледовых явлений, значительно более короткое время чем порт Санкт-Петербурга: в среднем 49 дней против 147 дней у петербургского порта. В результате с 1870 по 1876 год таможенные сборы в порту выросли в 10 раз, с 329 тыс до 3,3 млн рублей и до 8 млн в 1879 году. Годовой грузооборот порта в 1880-е годы составлял в среднем 500 тыс. тонн. 

В 1880 году на 5-7 м был уширен настилом на деревянных сваях Западный больверк. В середине 1880-х в восточной части порта был построен Новый бассейн глубиной 7,6 м, шириной 66 м и длиной по причальным стенкам 160 м и 290 м. Причальные стенки под водой устроены на ряжевом основании, а чуть ниже ординара и выше на остальную высоту сделана каменная кладка на цементе. В 1889 году были перестроены 200 м моста Виктории в наиболее удалённой части сооружения. Вместо деревянного строения была устроена каменная причальная стенка на деревянных сваях — набережная Виктории. Также в Купеческой гавани были произведены дноуглубительные работы: в восточной части акватории была обеспечена глубина в 7,6 м и 5,5 м в западной части. В 1895 году на средства биржевого комитета города был построен ледокол «Город Ревель», который стал обеспечивать круглогодичную навигацию в порту, осуществляя проводки судов во льдах в зимний период.

Пассажирский трафик

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карта окрестностей порта

Порты Эстонии
Транспорт Таллина